Onhaye is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Namen. De gemeente telt ruim 3000 inwoners en ligt op een hoogte van 237 meter.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen 

In de gemeente liggen nog enkele gehuchten, zoals Foy, Fter, Hontoir, La Forge, Marteau, Miavoye, Ostemerée en Rostenne.

Aangrenzende gemeenten

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen, 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische evolutie van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Burgemeesters 
 ?-2000 Guillaume de Giey
 2001-2006 Gérard Cox
 2007-heden Christophe Bastin

Bezienswaardigheden 

 De Église Saint-Martin
 Kasteel van Fontaine
 Kasteel "De la Forge"
 Ruïnes van Kasteel van Montaigle
 Kasteelhoeve van Falaën

Sport 
Voetbalclub CS Onhaye is aangesloten bij de KBVB. In 2013 promoveerde de club naar de nationale reeksen.

Externe link 
 Gemeente Onhaye

 
Plaats in Namen (provincie)